Куба́-Таба́ () — село в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики.

Образует муниципальное образование «сельское поселение Куба-Таба», как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Селение расположено в северо-западной части Баксанского района, в долине реки Куркужин. Находится в 12 км к северо-западу от районного центра — Баксан и в 40 км от Нальчика. Вдоль нижней части села проходит федеральная автотрасса «Кавказ» .

Общая площадь территории сельского поселения составляет — 27,95 км2.

Граничит с землями населённых пунктов: Куба на севере, Псыхурей на северо-востоке, Псычох на юго-востоке, Исламей на юге, Нижний Куркужин на юго-западе и Малка на западе.

Населённый пункт находится в предгорной зоне республике. Рельеф местности представляет собой предгорные возвышенности, со средними высотами на территории села около 500 метров над уровнем моря. Высшей точкой является одноимённая гора Куба-Таба (672 м), расположенное к северо-западу от села.

Гидрографическая сеть представлена рекой Куркужин. К югу от села проходит Хатакумский канал, а на востоке канализированное русло реки Хатакум. 

Климат влажный умеренный с тёплым летом и прохладной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет +9,2°С, и колеблется от средних +21,5°С в июле, до средних -3,0°С в январе. Среднегодовое количество осадков составляет около 650 мм. Большая часть осадков выпадет в период с апреля по июнь. К северо-западу от села находится противоградовый отряд.

История 
Село основано в 1924 году переселенцами из села Куба. Названием для нового села послужило гора Куба-Таба, возвышающаяся к северо-западу от нового селения. 

Через год, в селе был создан колхоз и началось строительство первых сельскохозяйственных предприятий. В 1927 году в верхней части села были основаны птицеводческие участки.

В 1956 году Куба-Таба входивший в Кубинский сельсовет, был из него выделен в самостоятельный Куба-Табинский сельский Совет.

В 1968 году в селе был открыт СПТУ-3, где готовили пчеловодов со всего СССР и существовавший до 1991 года.

В 1992 году Куба-Табинский сельсовет был реорганизован и преобразован в Куба-Табинскую сельскую администрацию. В 2005 году Куба-Табинская сельская администрация была преобразована в муниципальное образование, со статусом сельского поселения.

В конце мая 2014 года нижняя часть села была затоплена рекой Куркужин, вышедшей из берегов после проливных дождей.

Население 

Плотность —  чел./км2.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Местное самоуправление  
Администрация сельского поселения Куба-Таба — село Куба-Таба, ул. Советская, 3.

Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
 Исполнительно-распорядительный орган — Местная администрация сельского поселения Куба-Таба. Состоит из 6 человек.
 Глава администрации сельского поселения — Кясов Азамат Юрьевич.
 Представительный орган — Совет местного самоуправления сельского поселения Куба-Таба. Состоит из 9 депутатов, избираемых на 5 лет.
 Председатель Совета местного самоуправления сельского поселения — Кясов Азамат Юрьевич.

Образование 
 МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 — ул. Советская, 3 «а».
 МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 — ул. Октябрьская, 1. 
 МОУ Начальная школа Детский сад — ул. ОКтябрьская, б/н.

Здравоохранение 
 Участковая больница — ул. Советская, б/н.

Культура 
 МКУ Сельский Дом Культуры — ул. Советская, 3.

В селе 3 общественных организаций и 1 политическая партия.

Ислам 
 Сельская мечеть — ул. Советская, 2.

Экономика 
В экономике сельского хозяйства, наиболее развиты земледелие, птицеводство и пчеловодство.

Наиболее бюджетообразующими предприятиями на территории сельского поселения являются:
 Птицезавод «Кубинский».
 Племпчелосовхоз «Кабардино-Балкарский».

Улицы 
На территории села зарегистрировано 27 улиц и 9 переулков:

 Улицы

 Переулки

Известные уроженцы 
 Шхануков Анзор Мубинович — мусульманский учёный и общественно-религиозный деятель.

Ссылки 
 Официальный сайт сельского поселения Куба-Таба

Примечания 

Населённые пункты Баксанского района
Муниципальные образования Баксанского района
Сельские поселения Кабардино-Балкарии